

Cinema 
 Ladri di cadaveri - Burke & Hare – regia di John Landis, 2010

Persone 
 William Burke (1792-1829) e William Hare (...–...) – due serial killer che agirono a Edimburgo, in Scozia
 Cyril Hare (1900-1958) – scrittore e giudice inglese 
 David Hare (1947) –  drammaturgo, sceneggiatore e regista britannico
 David Hare (1917-1992) – scultore, fotografo e pittore statunitense
 John Hare (1844-1921) – attore e direttore teatrale inglese
 Jon Hare (1966) – autore di videogiochi inglese
 Remon van de Hare (1982) – cestista olandese
 Richard Mervyn Hare (1919-2002) – filosofo inglese
 Tery Hare (1951) – attrice italiana
 Thomas Hare (1808-1891) – politico britannico
 Truxton Hare (1878-1956) – multiplista, martellista, pesista e discobolo statunitense
 Will Hare (1916-1997) – attore statunitense